Mick Hill (1947–2008) – walijski piłkarz
 Mick Hill (ur. 1964) – brytyjski lekkoatleta, oszczepnik
 Mick Hill (ur. 1978) – australijski koszykarz
 Mick Hill – angielski bilardzista, aktywny w XXI wieku